Xue se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Da-Yong Xue
 Wan-Qi Xue
 Xiao-Feng Xue